Дже́ралд или Джера́льд () — английское мужское имя.

 Джеральд — католический церковный деятель XI века.
 Джеральд Брофловски — персонаж мультсериала «South Park»
 Джеральд Виндзорский — англонормандский рыцарь, активный участник нормандского завоевания Южного Уэльса в XI—XII веках.
 Джеральд, Мэтт (род. 1970) — американский актёр.
 Джеральд — административно-территориальный округ в штате Южная Дакота, США.

Примечания